Southern Province ist der Name folgender Provinzen:

 Südprovinz (Sambia), Provinz in Sambia
 Southern Province (Sierra Leone), Provinz in Sierra Leone